Тендер се може бити:
 Тендер за набавку
 Тендер за продају
 Тендер, град у Данској и седиште истоимене Општине Тендер